Werl steht für:
 Werl, eine Stadt im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Amt Werl, historischer westfälischer Verwaltungsbezirk
 Werl-Aspe, Stadtteil von Bad Salzuflen

Werl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Werl (1824–1885), deutscher Buchhändler, Verleger, Autor und Lithograf
 Elisabeth Werl (1898–1983), deutsche Historikerin
 Hans Werl (1570–1608), deutscher Maler
 Dionysius von Werl († 1709), Kapuziner und Kontroversschriftsteller
 Grafen von Werl, ein Grafengeschlecht im norddeutschen Raum

Siehe auch:
 Verl (Begriffsklärung)